Эггерт Реедер (22 июля 1894, Поппенбюлль — 22 ноября 1959, Вупперталь) — нацистский деятель, юрист, чиновник, правитель ряда оккупированных регионов. Группенфюрер СС с 9 ноября 1943.

Биография 
Участник Первой мировой войны. Учился в университете, затем служил судебным клерком и чиновником. Член НСДАП с 1933 года, СС с 1939. Участвовал в планировании вторжения в Бельгию. Во время Второй мировой войны был гражданским администратором захваченных Вермахтом Бельгии и Северной Франции. Во время Холокоста старался не допустить депортации в лагеря смерти евреев, родившихся в Бельгии. В основном ему и нескольким другим лицам (в частности, это Роберт де Фой, о роли личности которого историки спорят до сих пор), сотрудничавшим ради достижения этой цели, удалось предотвратить их гибель, однако гораздо большее число не родившихся в Бельгии бельгийских евреев было депортировано из страны и уничтожено. После войны Реедер был осуждён и отправлен в Германию, где сразу же помилован Конрадом Аденауэром.

Награды 
 Орден Леопольда I (1938)

Дополнительная литература 
 Max Rehm: Eggert Reeder, 22. Max Rehm: Eggert Reeder, 22 Juli 1894 — 22. July 1894 — 22 November 1959, Preussischer Regierungspräsident, Militärverwaltungschef, Staatsbürger, Nürtingen (Selbstverl), 1976 November 1959, Prussian government president, military chief administrator, citizen, Nürtingen (self-Verl), 1976
 Eggert Reeder/Walter Hailer: Die Militärverwaltung in Belgien und Nordfrankreich, in Reich, Volksordnung, Lebensraum Zeitschrift für völkische Verfassung und Verwaltung, Nr. 6, 1943, S. 7 — 52 Eggert Reeder / Walter Hailer: the military administration in Belgium and northern France, in Reich, Public Order, habitat Journal of ethnic and constitutional administration, No. 6, 1943, p. 7-52
 Katrin-Isabel Krähling: Das Devisenschutzkommando Belgien, 1940—1944; Magisterarbeit, Konstanz, 2005: [1] Katrin-Isabel Krähling: The Currency Protection Command Belgium, 1940—1944, MA thesis, Konstanz, 2005: [1]
 Andreas Nielsen: The occupation of Belgium and France (1940—1944) and the archives of the German military administration
 Holocaust Education & Archive Research Team: The Destruction of the Jews of Belgium (English)
 Herwig Jacquemyn: Belgie in de Tweede Wereldoorlog, Deel 2 — En BeZet country; Chapter 4: Een paradoxaal Driespan (Falk home / Harbou / owner), 2008: [3] (Ndl)

Примечания 

Нацистские лидеры